Язу:
 Язу (округ, Миссисипи) — округ в штате Миссисипи, США.
 Язу-Сити — город, административный центр округа Язу в штате Миссисипи.
 Язу (племя) — индейское племя
 Язу (река) — река, названная в честь индейского племени.

См. также 
 Yazoo — музыкальный дуэт